И грянул гром:

 «И грянул гром» — научно-фантастический рассказ американского писателя Рэя Брэдбери. 
 «И грянул гром» — фантастический фильм 2005 года, снятый режиссёром Питером Хайамсом.